Mario Rodríguez peut désigner :

 Mario Rodríguez Varela (1937-2015), footballeur argentin, meilleur buteur de la Copa Libertadores 1964 ;
 Mario Rodríguez Cobos (1938-2010), écrivain argentin ;
 Mario Rodríguez Cortez, footballeur péruvien ;
 Mario Rodríguez Rodríguez, footballeur guatémaltèque ;
 Mario Rodríguez Meza, boxeur mexicain.